Chlamys tigerina är en musselart. Chlamys tigerina ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
tigerina